Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Tryzno – polski malarz, rysownik
 Janusz Tryzno – polski grafik, malarz, rysownik